Марк Габриэлевич Волкович (род. 28 октября 1950) — российский учёный-энтомолог, ведущий специалист по жукам-златкам (Buprestidae).

Биография 
Окончил биолого-почвенный факультет ЛГУ (1972).

C 1976 года — в аспирантуре Зоологического института Академии наук СССР, в 1979 году защищает диссертацию на соискание степени кандидат биологических наук.

C 1972 года работает в Лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН, старший научный сотрудник.

В 1972—78 гг. — на преподавательской работе в Ленинградском университете и Орловском сельскохозяйственном институте.

Чл. Русского энтомологического общества, Энтомологических обществ Европы и США. Автор более ста двадцати публикаций.

С 2012 г. — Доктор биологических наук

Вклад в науку 
Известен как ведущий специалист-энтомолог по Buprestidae или жукам-златкам.

 Разработана классификация палеарктических златок трибы Acmaeoderini.
 Опубликовал ревизии рода Microacmaeodera и отдельных групп Acmaeoderini.
 Провел сравнительно-морфологическое исследование структур златок мировой фауны.
 Описал более 80 новых для науки таксонов семейства Buprestidae (1 триба, 4 рода, 11 подродов, 63 вида и 4 подвида).
 Опубликовал фаунистические статьи по златкам трибы Acmaeoderini Копетдага, Бадхыза, Монголии и Афганистана.
 Поставил систематическую коллекцию семейства Buprestidae в Отделении жёсткокрылых Лаборатории систематики насекомых ЗИН.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 М. Г. Волкович. Зоологический институт РАН

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Доктора биологических наук
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века
Колеоптерологи
Сотрудники Зоологического института РАН